Termenul „Simmern” se poate referi la:

Simmern/Hunsrück în Rheinland-Pfalz
Simmern (Westerwald) in Rheinland-Pfalz